Энве́р Нази́мович Абла́ев (, ; родился 5 июня 1977 года в Чирчике) — узбекский и украинский фристайлист (специализируется на акробатике), первый украинский фристайлист — победитель этапа Кубка мира по фристайлу 2004/2005 в Мадонна-ди-Кампильо (11 марта 2005). Мастер спорта международного класса. Ныне — главный тренер сборной Украины по фристайлу.

Биография 
Уроженец Узбекистана, крымский татарин по национальности. На Украину приехал в возрасте 16 лет в Раубичи и принял спортивное гражданство Украины, поскольку был убеждён, что за Узбекистан не добьётся успехов из-за плохого финансирования спорта в стране. Первым тренером стал Анатолий Мазур, затем — Галина Досова. Окончил Ужгородский национальный университет физической культуры, став одним из ведущих спортсменов Украины. Выступал за мукачевский клуб «Колос».

Высшее достижение Аблаева на чемпионатах мира — 4-е место в Дир-велли в 2003 году. Трижды выступал на Олимпиадах, в 2006 году в Турине вышел в финал (12-е место). В 2005 году принёс первую золотую медаль украинскому фристайлу в Кубке мира (11 марта 2005 года, акробатика, Мадонна-ди-Кампильо). В сезоне 2010/2011 Аблаев травмировался и завершил карьеру, несмотря на готовность бороться за поездку в Сочи на Олимпиаду (по его словам, его убрали из списков даже штатной команды). Аблаев был организатором этапов кубка мира по фристайлу в Москве и Сочи, на Олимпийских играх в Сочи он уже был старшим тренером сборной и отвечал за подготовку трасс в парке «Роза-Хутор». Тренером сборной Украины стал перед сезоном 2014/2015.

Женат, воспитывает сына и дочь. Хобби — изучение иностранных языков. В 2015 году подписал обращение к председателю Закарпатской облгосадминистрации Геннадию Москалю с призывом восстановить обучение на русском языке в средней школе №1 им. А.Пушкина в Мукачево.

Государственные награды 
 Орден «За заслуги» ІІ степени (23 августа 2022)
 Орден «За заслуги» ІІІ степени (28 февраля 2018)

Примечания

Ссылки 
 

Фристайлисты Узбекистана
Фристайлисты Украины
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2010 года